Анагностопулос — греческая фамилия.
 Анагностопулос, Димитриос (род. 1970) — греческий шахматист, гроссмейстер (1996).
 Анагностопулос, Панайотис (в монашестве Хризостом ; род. 1933) — иерарх Константинопольской православной церкви; титулярный епископ Родостольский.
 Анагностопулос, Панайотис (около 1790–1854) — греческий политик, участник Греческой войны за независимость.